gmina Biskupiec – w powiecie nowomiejskim
 gmina Biskupiec – w powiecie olsztyńskim